Sartini è un cognome italiano che può riferirsi a:
Lido Sartini –  ex ciclista su strada (1926-2007)
Antonino Sartini – pittore italiano (1889-1954)
Samuele Sartini – DJ
Kevin sartini